Jméno a příjmení Piotr Zieliński náleží těmto lidem:

 Piotr Zieliński (cyklista) – polský cyklista
 Piotr Zieliński (fotbalista) – polský fotbalista
 Piotr Zieliński (hráč bridže) – polský hráč bridže